Нововасильевка, Ново-Васильевка — название населённых пунктов.

Азербайджан 
 Нововасильевка — название села Кюркенд Нефтечалинского района до 2003 года.

Казахстан 
 Ново-Васильевка — село в Бородулихинском районе Восточно-Казахстанской области, ликвидировано в 2018 г.
 Нововасильевка — село в Узункольском районе Костанайской области.

Россия 
 Нововасильевка — посёлок в Хабарском районе Алтайского края.
 Нововасильевка — деревня в Манском районе Красноярского края.
 Нововасильевка — деревня в Чановском районе Новосибирской области.
 Ново-Васильевка — посёлок в Тоцком районе Оренбургской области.
 Нововасильевка — село в Тюльганском районе Оренбургской области.
 Нововасильевка — посёлок в Сосновском районе Тамбовской области.

Крым 
спорная между Россией и Украиной территория, де-факто в составе России
 Нововасильевка — село в Бахчисарайском районе.
 Ново-Васильевка — исчезнувшее селение в Советском районе.

Украина 

 Нововасильевка — до 1978 г. название посёлка Нововасилевка в Приазовском районе Запорожской области.

См. также 
 Нововасилевка